У́лица Багри́цкого — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Багрицкого — улица в Москве.
 Улица Багрицкого — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Багрицкого — улица в Днепре.
 Улица Багрицкого — улица в Донецке.
 Улица Багрицкого — улица в Одессе.